

Codici 
 PAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pa-An (Birmania)
 paa – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue papuasiche

Film 

 Paa – film indiano del 2009

Sigle 
 PAA – John S. Traill, A Prosopography of Ancient Athens, 1994-2012
 PAA – Partia Agrare Ambientaliste, partito politico albanese